Потылиха — топоним.

 Потылиха — местность в Москве, на реке Сетунь, близ её устья.
 Потылиха — остановочный пункт (полустанок) Малого кольца Московской железной дороги.
 Улица Потылиха — улица в Москве, вблизи одноимённых местности и станции.